Ellersberg ist der Ortsname von

 Ellersberg (Simbach am Inn), Ortsteil der Stadt Simbach am Inn, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Ellersberg (Vilsbiburg), Ortsteil der Stadt Vilsbiburg, Landkreis Landshut, Bayern

Siehe auch:
 Ellerberg